Tayna peut être :
 la réserve des gorilles de Tayna, en République démocratique du Congo ;
 la rivière Tayna, en République démocratique du Congo ;
 le village de Tayna, en République démocratique du Congo.

 Tayna, un prénom :
 Tayna Lawrence, athlète jamaïcaine.

  (1996-), rappeuse et chanteuse albanaise ;

 Tayna, une galaxie.

 Tayna chyornykh drozdov, film russe.